Sein oder Nichtsein bezeichnet

 ein Zitat aus dem Shakespeare-Drama Hamlet, siehe auch Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1942; siehe Sein oder Nichtsein (1942)
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1983; siehe Sein oder Nichtsein (1983)
 Alles was recht ist – Sein oder Nichtsein, vierter Teil der Fernsehfilm-Reihe Alles was recht (2011)
 einen Roman von Klaus Pohl aus dem Jahr 2021; siehe Sein oder Nichtsein (Klaus Pohl)